India, een republiek in Zuid-Azië
 Brits-India, de Britse kolonie over een ruimer gebied dan India
 Air India, de luchtvaartmaatschappij van India
 Inđija, stad in Servië

De volgende personen
 La India of Linda Viera Caballero, zangeres uit Puerto Rico
 Bernardino India, kunstschilder uit Verona
 Jonathan India, Amerikaans baseballspeler